La liste des villes et villages fleuris du Gers dresse le nom des communes récompensées par le concours des villes et villages fleuris dans le département du Gers, en Région Occitanie.

En 2022, 17 communes du département figurent au palmarès du concours, soit trois communes de plus par rapport aux résultats de 2021.

Communes labellisées 

L'indication de hausse, de baisse ou de stagnation, pour la catégorie 4 fleurs, correspond au précédent résultat (année 2022 par rapport à 2021). Les autres catégories (3, 2 et 1 fleur) n'ont pas d'indications car leurs différents résultats ne reflètent pas obligatoirement une signification positive ou négative.

Répartition selon le nombre de fleurs 

Les 17 communes sont réparties comme suit :
 4 fleurs : 4 communes. 
 3 fleurs : 3 communes.
 2 fleurs : 6 communes.
 1 fleur : 4 communes.

Liste des communes 

La liste suivante répertorie les communes du Gers labellisées « Ville ou village fleuri » (la ou les communes promues en 2022 sont identifiées en caractères gras) :

4 fleurs

3 fleurs

2 fleurs

1 fleur

Distinctions

Fleurs d'Or 

 Auch (2020)

Prix nationaux 

 Prix de la mise en valeur du patrimoine : Lectoure (2020).
 Prix du jardinier : Ordan-Larroque (2009).
 Prix de la mise en valeur de l’espace communal rural : Ordan-Larroque (2009)

Prix spéciaux 

 Prix national de l'arbre : Auch (2000).

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Concours des villes et villages fleuris
 Liste des villes et villages fleuris de France

Gers
Liste en rapport avec le Gers